Болеслав Вратиславович (бл. 1062/1064 - 11 серпня 1091) - Богемський королевич, князь Оломоуцький у 1090-1091 р.  
Правнук Великого князя Київського Володимира Святого.

Був старшим сином Вратислава II, короля Богемії, і його третьої дружини - королеви Святослави Святави, що походила з роду Святославовичів й була донькою Добронеги Володимирівни та онукою Київського князя Володимира Великого.  

Брат князів Богемії Бретислава II, Боривоя II, Владислава I і Собіслава I.

Після смерті Ота І, князя Оломоуца (1087), король Вратислав передав князівство в управління синові Болеславу. Проте виник конфлікт з нащадками Ота І, права яких взявся захищати князь Конрад I з Брно. 

Болеслав Вратиславович помер у 1091 році.

Родовід 
Болеслав веде свій родовід, в тому числі, й від Великих князів Київських Володимира Великого та Святослава Хороброго.

Джерела 
 SCHELLE, Karel. Velké dějiny Zemí Koruny české. Tematická řada, Stát. Praha: Paseka, 2015. 649 s. ISBN 978-80-7432-652-3.
 Dworzaczek W., Genealogia, Warszawa 1959, tabl. 81.

Чеські князі
Пржемисловичі